Angelo Annaratone (1844-1922) – politico e patriota italiano
 Carlo Annaratone (1865-1932) – medico italiano